Brema es el nombre común de tres especies de peces de río la familia ciprínidos:

 Brema común (Abramis brama).
 Brema blanca (Blicca bjoerkna).
 Brema pekinesa (Parabramis pekinensis).

Referencias 

Nombres vernáculos de peces